Ferrari F92A — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Scuderia Ferrari, выступавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 
Шасси с индексом F92A использовалось в первых одиннадцати гонках сезона, на Гран-при Бельгии его сменило шасси с индексом F92AТ, которое отличалось семиступенчатой коробкой передач и использовалось до конца года.

Лучшими результатами стали два третьих места Жана Алези, команда заняла четвёртое место в Кубке конструкторов.

Никола Ларини, заменивший в последних двух Гран-при за рулём второй машины Иван Капелли, использовал доработанную версию шасси, получившую индекс F9200, оснащённую активной подвеской. Она была на 30 кг тяжелее, чем автомобиль Алези. Это были первые разработки для команды, и Ларини оба раза финишировал вне зачётных очков.

Результаты в чемпионате мира Формулы-1

Примечания

Ссылки 

Шасси Ferrari Формулы-1